Штольц (, ) — немецкая и шведская фамилия.

 Известные носители:
  (1808—1883) — католический духовный писатель.
 Штольц, Владимир Иванович (1837—1899) — русский врач-акушер, доктор медицины.
 Штольц, Гёста (1904—1963) — шведский шахматист, гроссмейстер (1954), шестикратный чемпион Швеции (1927—1953).
 Штольц, Отто (1842—1905) — австрийский математик, профессор.
 Штольц, Роберт (1880—1975) — австрийский композитор, дирижёр, «последний из королей вальса».
  (1850—1915) — немецкий лингвист, профессор в Инсбруке, автор ряда научных трудов.
 Штольц, Эрик (род. 1961) — американский актёр и режиссёр.

 Штольц, Розина (1813—1903; настоящее имя — Виктуар Ноэль) — оперная певица (меццо-сопрано).
 Штольц, Тереза (1834—1902) — австрийско-чешская-итальянская оперная певица (сопрано).

Вымышленные персонажи 
 Штольц, Андрей Иванович — один из главных героев романа Ивана Гончарова «Обломов»

См. также 
 Штольценау
 Штольцман
 Штольцит
 Штолль

Примечания